Hugo Lapalus (ur. 9 lipca 1998 r.) – francuski biegacz narciarski, brązowy medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów i młodzieżowców, zawodnik klubu C.S La Clusaz.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej zawodnik pojawił się 5 grudnia 2015 roku, podczas zawodów FIS we francuskiej miejscowości Bessans, gdzie zajął 25. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. W 2016 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Râșnovie, razem z kolegami z reprezentacji zdobywając brązowy medal w sztafecie. Wynik ten Francuzi powtórzyli na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Soldier Hollow. Na tej samej imprezie był też między innymi szósty w biegu łączonym. Podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Oberwiesenthal w 2020 roku zajął trzecie miejsce w biegu na 15 km klasykiem. Ponadto zwyciężył w biegu na 15 stylem dowolnym na mistrzostwach świata młodzieżowców w Vuokatti w 2021 roku.

W Pucharze Świata zawodnik zadebiutował 17 marca 2019 roku w Falun, na dystansie 15 km stylem dowolnym, gdzie uplasował się na 46. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 15 grudnia 2019 roku w Davos, gdzie na dystansie 15 km stylem dowolnym uplasował się na 23. miejscu. W klasyfikacji końcowej Tour de Ski 2021 zajął dziesiąte miejsce.

Na mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2021 roku reprezentacja Francji w składzie: Hugo Lapalus, Maurice Manificat, Clément Parisse i Jules Lapierre zajęła trzecie miejsce w sztafecie. Zajął tam także 21. miejsce w biegu na 15 stylem dowolnym. Rok później, podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie Manificat, Parisse, Lapalus i Richard Jouve zajęli trzecie miejsce w sztafecie. Był tam też siódmy w biegu na 15 km klasykiem i sprincie drużynowym stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy medaliści olimpijscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1998